Praia da Taíba - uma das praias mais conhecidas do estado brasileiro do Ceará.
 Parque Eólico Taiba - um parque de produção de energia eólica no município de São Gonçalo do Amarante.

Desambiguação